

Дубойз — місто, штат Айдахо
 Дубойз — місто, штат Вайомінг
 Дубойз — переписна місцевість, штат Індіана